För Alexander den stores häst, se Bukefalos.

Bucephalus är ett släkte av plattmaskar. Bucephalus ingår i familjen Bucephalidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Sugmaskar
Bucephalus